Dommartin (Zwitserland), een Zwitserse gemeente
 Dommartin (België), een plaats en deelgemeente in Saint-Georges-sur-Meuse, Luik
 Dommartin (automerk), een Frans automerk

 Dommartin (Ain)
 Dommartin (Doubs)
 Dommartin (Nièvre)
 Dommartin (Pas-de-Calais), voormalige gemeente
 Dommartin (Rhône)
 Dommartin (Somme)
ook:
Dommartin-aux-Bois, Vosges
Dommartin-Dampierre, Marne
Dommartin-la-Chaussée, Meurthe-et-Moselle
Dommartin-la-Montagne, Meuse
Dommartin-le-Coq, Aube
Dommartin-le-Franc, Haute-Marne
Dommartin-le-Saint-Père, Haute-Marne
Dommartin-lès-Cuiseaux, Saône-et-Loire
Dommartin-lès-Remiremont, Vosges
Dommartin-lès-Toul, Meurthe-et-Moselle
Dommartin-lès-Vallois, Vosges
Dommartin-Lettrée, Marne
Dommartin-sous-Amance, Meurthe-et-Moselle
Dommartin-sous-Hans, Marne
Dommartin-sur-Vraine, Vosges
Dommartin-Varimont, Marne